Duitse plaatsen:
 Hasselbach (Hunsrück), in de deelstaat Rijnland-Palts
 Hasselbach (Sinsheim), in de deelstaat Baden-Württemberg
 Hasselbach (Taunus), in de deelstaat Hessen
 Hasselbach (Westerwald), in de deelstaat Rijnland-Palts
 Hasselbach (Weilburg), in de deelstaat Hessen

Personen:
 Ernst-Paul Hasselbach (1966-2008), Nederlands journalist en tv-presentator
 Harald Hasselbach (1967), Nederlands American-footballspeler, broer van Ernst-Paul Hasselbach
Karl Albert Hasselbach (1874-1962), Deens natuur- en scheikundige

Beek
 Hasselbach (Solling), in de Nedersaksische Solling.